Сеньківський:

 Сеньківський Всеволод Миколайович (1943) — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних видань Української академії друкарства.
 Сеньківський Яким Іван (1896–1941) — новомученик УГКЦ.

Українські прізвища